Argilaga (Genista scorpius), planta espinosa.
 L'Argilaga, poble del municipi de la Secuita al Tarragonès.